Call Me Mister – musical di Harold Rome del 1946
 Butterfly americana (Call Me Mister) – film del 1951 diretto da Lloyd Bacon
 Call Me Mister – serie televisiva del 1986